Леони́д Алекса́ндрович Латы́нин (род. 20 июля 1938, ) — советский и российский поэт и прозаик.

Биография 
Первым учителем был Пётр Константинович Сумароков, сын священника.

Первыми книгами были Библия и несколько сотен томов теологической литературы из домашней библиотеки, как рукописных, так и изданных в XVIII—XIX веках.

В 1964 году окончил филологический факультет МГУ. Занятия в семинарах у Н. К. Гудзия, Николая Ивановича Либана, слушание курсов С. И. Радцига повлияли на привязанность к теме русского дохристианского пантеона, которая реализовалась как в исследованиях, так и в последующих романах.

В 1962—1974 годах работал в издательстве «Художественная литература», на радио — в испанской, затем бразильской редакции иновещания, и, наконец, в отделе поэзии журнала «Юность».

После 1974 года много времени провёл на русском Севере, занимаясь изучением иконографии и промыслов народного искусства.

В 1980-е годы работал над переводами среднеазиатских поэтов.

Автор романов «Гримёр и Муза», «Спящий во время жатвы», изданных в Европе и Америке.

С 1960 года проживает в Москве. Член Союза писателей СССР с 1974 года.

Семья 
 жена — литературный критик Алла Николаевна Латынина.
 дочь — писатель и журналист Юлия Латынина.

Библиография

Книги стихов 
 1977 — «Патриаршие пруды»
 1983 — «Осенние часы»
 1986 — «Осенний дневник»
 1988 — «Перед прозой»
 1993 — «Обряд»
 2000 — «Сон серебряного века»
 2002 — «Фонетический шум» Диалоги с Евгением Витковским
 2006 — «На склоне света», в серии «Сон серебряного века»
 2007 — «Черты и резы»
 2008 — «Дом врат»
 2010 — «Праздный дневник»
 2012 — «Туземный словарь»
 2017 — «В тени дождя»
 2019 — «Недуг небытия»
 2021 — «Химерия»

Проза 

 1988 — «Гример и Муза (в чужом городе)», роман
 1993 — «Спящий во время жатвы», роман
 1993 — «Ставр и Сара», роман
 1993 — Книжная серия «Утопия и антиутопия XX века». Роман «Гримёр и Муза» Вступительная статья О. Ревзиной
 1999 — «The Face-Maker and The Muse»
 2003 — «Русская правда» (романы «Жертвоприношение», «Берлога», «Гримёр и Муза»)

Смешанные 
 2014 — «Два Гримёра» поэтический сборник и новая редакция романа «Гримёр и Муза» (в соавторстве с Ю. Ханоном)

Исследования в области народного искусства 
 1983 — «Образы народного искусства»
 1992 — «Образы русского народного искусства»
 1993 — «Язычество древней Руси в народном искусстве»
 2007 — «Основные сюжеты русского народного искусства»

Ссылки 

 
 Персональный сайт
 
 
 Страница на сайте Поэзия МГУ
 Страница на сайте Поэзия.ру
 Агентство ФТМ
 Книжная галерея «Нина»

Русские поэты
Русские писатели XX века
Выпускники филологического факультета МГУ
Члены Союза писателей СССР
Юлия Латынина